Коронація Чарльза III та його дружини Камілли як короля та королеви-консорта Сполученого Королівства та інших королівств Співдружності відбудеться 6 травня 2023 року. Карл III зійшов на британський престол у віці 73 років після смерті своєї матері, Єлизавети II, 8 вересня 2022 року, і невдовзі Рада приєднання має проголосити його королем.

Були розроблені плани щодо коронації Карла III під кодовою назвою «Операція „Золота куля“». Комітет очолює Едвард Фіцалан-Говард, 18-й герцог Норфолкський, який має спадковий титул граф-маршал. Операція проводиться за участі провідних членів аристократії та інших чиновників і конституційно відокремлена від приватних кабінетів Карла III або Єлизавети II.

Коронація відбудеться у Вестмінстерському абатстві і буде богослужінням Англіканської церкви на чолі з Архієпископом Кентерберійським без змін до обітниць. Однак вона також включатиме деякі зміни, щоб «відображати сучасну Британію».  Очікується, що вона буде коротшою, більш інклюзивною та дешевшою, ніж попередні коронації.

План 

Відомо, що коронація 73-річного короля Чарльза ІІІ буде скороченою, тому очікується, що вона буде економною та (також через його вік) коротшою, ніж коронація його матері. Коронаційна присяга вимагається статутом; також очікується помазання, доставка кулі та інтронізація. Для церемонії буде використана  Корона Святого Едуарда.  У вересні 2022 року Historic Environment Scotland оголосило, що Скунський камінь також званий Каменем Долі, буде перенесено з Коронної кімнати Единбурзького замку до Лондона для коронації Чарльза у Вестмінстерському абатстві та буде повернено до замку після церемонії. 

Дружину Чарльза Каміллу також буде короновано як королеву-консорта. Коли Чарльз одружився з нею у 2005 році, було оголошено, що Камілла не буде приймати титул королеви після його вступу на престол. Чарльз, однак, давно хотів, щоб вона отримала такий титул і була коронована разом із ним, і в лютому 2022 року, коли популярність Камілли зростала, Єлизавета II оголосила про своє «щире бажання», щоб Камілла була відома як королева після вступу Чарльза на престол. Тим не менш, вважається, що Єлизавета схвалила зміну Чарльзом своїх коронаційних обітниць, щоб включити Каміллу як королеву кілька років тому, під час ширшого переписування, щоб оновити службу. Камілла буде увінчана короною королеви Єлизавети, королеви-матері. 

Як державне свято, коронацію оплачує британський уряд. Таким чином уряд також визначає список гостей. На відміну від коронації Єлизавети II, на якій були присутні понад 8000 осіб, список гостей на коронацію Чарльза III буде обмежений до 2000 з міркувань здоров'я та безпеки. Очікується, що пріоритетом будуть лідери Співдружності націй і релігійне розмаїття. 

Після церемонії Чарльз і Камілла з'являться на балконі Букінгемського палацу, ймовірно, тільки з основною королівською родиною: його сином Вільямом, принцом Уельським, невісткою Кетрін, принцесою Уельською, і дітьми Вільяма і Кетрін: принц Джордж , принцеса Шарлотта та принц Луї .

Див. також 
 Вступ на престол короля Чарльза III
 Операція «Лондонський міст»

Примітки 

Чарльз III